Gammelby kan henvise til flere stednavne:
 Danmark
 Gammelby (Bogø Sogn) – en bebyggelse i Bogø Sogn, Vordingborg Kommune
 Gammelby (Fjelstrup Sogn) – en bebyggelse i Fjelstrup Sogn, Haderslev Kommune
 Gammelby (Grurup Sogn) – en bebyggelse i Grurup Sogn, Thisted Kommune
 Gammelby (Hornslet Sogn) – en bebyggelse i Hornslet Sogn, Syddjurs Kommune
 Gammelby (Karise Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Karise Sogn, Faxe Kommune
 Gammelby (Læborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Læborg Sogn, Vejen Kommune
 Gammelby (Mejrup Sogn) – en bebyggelse i Mejrup Sogn, Holstebro Kommune
 Gammelby (Ringive Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ringive Sogn, Vejle Kommune
 Gammelby (Stouby Sogn) – en bebyggelse i Stouby Sogn, Hedensted Kommune
 Gammelby (Tillitse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tillitse Sogn, Lolland Kommune
 Gammelby (Torsted Sogn) – en bebyggelse i Torsted Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Gammelby (Vodder Sogn) – en bebyggelse i Vodder Sogn, Tønder Kommune
 Gammelby (Esbjerg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Jerne Sogn og Grundtvigs Sogn – Esbjerg Kommune

 Tyskland
 Gammelby (Sydslesvig) – en by i Svans i Slesvig-Holsten